Super Mario World  é um jogo de plataforma desenvolvido pela Nintendo para o Super Nintendo Entertainment System.

Super Mario World também pode se referir a:
 Super Mario World 2: Yoshi's Island , sequência do Super Mario World.
 Lunar Magic, editor de fases do Super Mario World.

Desambiguação